El término Ejército del Sur puede hacer referencia:

al Ejército franquista del Sur, una agrupación de unidades militares del Bando sublevado que combatió durante la Guerra Civil Española;
el Ejército republicano del Sur, una agrupación de unidades militares de la Segunda República Española que combatió durante la Guerra Civil Española; más tarde se dividiría en dos nuevos ejércitos: el Ejército de Andalucía y el Ejército de Extremadura;
al Ejército del Sur del Líbano, una milicia cristiana del Líbano que combatió durante la Guerra Civil Libanesa;
al Ejército del Sur, una agrupación militar de la cual Agustín de Iturbide fue comandante general, por nombramiento del virrey Juan Ruiz de Apodaca;
al Ejército Libertador del Sur, una agrupación guerrillera liderada por Emiliano Zapata que tuvo una destacada participación durante la Revolución mexicana.